Puchar Świata w skokach narciarskich w Thunder Bay odbywał się od początku tego cyklu (tzn. od 1980 roku) do sezonu 1993/1994. Konkursy w tym czasie nie odbyły się tylko w sezonie 92/93. W latach 1980-1991 zawsze organizowano 1 konkurs na skoczni normalnej i 1 na dużej. Z kolei w sezonie 1993/94 rozegrano 1 konkurs drużynowy na dużej skoczni i 2 indywidualne na normalnej. Zawody w tym ostatnim sezonie były próbą przed Mistrzostwami Świata w Narciarstwie Klasycznym, które odbyły się w marcu 1995 roku.

Po tej próbie PŚ nie zawitał już do Thunder Bay, a do sezonu 2008/2009 nie przyjechał w ogóle do Kanady.

Medaliści konkursów PŚ w Thunder Bay

Najwięcej razy na podium w konkursach indywidualnych

Przypisy 

Thunder Bay
Skoki narciarskie w Kanadzie